Lucas Fischer può riferirsi a:
Lucas Fischer (1990-vivente), ginnasta, ballerino e cantante svizzero.
Lucas Fischer (1994-vivente), cestista statunitense con cittadinanza armena.